S56, S-56 oder S.56 steht für:

 Sikorsky S-56, ein kolbenmotorgetriebener US-amerikanischer Transporthubschrauber
 Blériot-SPAD S.56, ein Doppeldecker-Passagierflugzeug des französischen Herstellers Blériot Aéronautique
 die Bezeichnung einer Serie von Explorer-Satelliten der NASA: Air Density Explorer

Abkürzung